En français le réel désigne des objets (ou autre) pouvant être physiquement touchés.

(ex: Daniel est une personne ayant réellement existé.).
Le mot réel peut être employé en tant que :
 adjectif, il qualifie alors ce qui est relatif à la réalité, c'est-à-dire aux  (''), par opposition aux idées ;
 en économie, on parle de valeur réelle,
 en droit anglo-saxon, on parle de propriété réelle (real estate) pour désigner l'immobilier.
 nom commun (substantif) :
 Le réel, synonyme de la « réalité » ; 
 En psychologie du travail, le réel est ce qui dans le monde, se fait connaître par sa résistance à la maîtrise technique et à la connaissance scientifique tandis que la réalité qualifie ce qui ne constitue pas seulement un concept.
 un réel ou un nombre réel;
 le réel pour les sciences et la physique en particulier, où il désigne autant les particules élémentaires que les galaxies.

En mathématiques, un nombre réel est un nombre dont le développement décimal est fini ou infini.
 
En psychanalyse, il est principalement question chez Sigmund Freud de la réalité psychique et du principe de réalité. Chez Jacques Lacan, « le Réel » est l'un des trois registres du schéma RSI : Réel, symbolique et imaginaire.

Dans la religion chrétienne, les fidèles croient en la présence réelle du Christ au moment de la célébration de l'Eucharistie (doctrine de la transsubstantiation). Dans le bouddhisme, on parle de Deux Réalités, l'une relative, l'autre absolue.

réel est un sigle, qui signifie :
 Réseau école et laïcité (RÉEL), une association genevoise de défense de la laïcité de l'école publique.

Réel est également le titre de :
 Réel, un album du rappeur français Kery James ;
 Réel, une chanson du groupe 1995.

Voir aussi